Il singolare del torneo di tennis Ordina Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Christian Saceanu che ha battuto in finale Michiel Schapers 6-1, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Guy Forget (primo turno)
 Michael Stich (semifinali)
 Goran Prpić (primo turno)
 Jakob Hlasek (semifinali)

 Richey Reneberg (secondo turno)
 Aleksandr Volkov (secondo turno)
 Cristiano Caratti (primo turno)
 Marc Rosset (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ordina Open 1991
ATP Tour 1991